Тѐсла може да се отнася за:
 тесла – единица за измерване на магнитната индукция
 Никола Тесла – изобретател в областта на електротехниката и радиотехниката
 TESLA – концерн в Чехословакия (национално народно предприятие) и в Чехия
 Tesla Motors – американска автомобилна фирма

Автомобили 
 Tesla Model 3 – електрически петместен седан на компанията Tesla, доставя се от края на 2017 г.
 Tesla Model S – електромобил с 5 врати на компанията Tesla, произвежда се от 2012 г.
 Tesla Model X – пълноразмерен електрически кросоувър (SUV) на компанията Tesla, произвежда се от 2015 г.
 Tesla Roadster (2008) – спортен електромобил, първият автомобил на компанията Tesla, произвеждал се е от 2008 до 2012 г.
 Tesla Roadster (2020) – четириместен спортен електромобил на компанията Tesla, прототипът му е представен през ноември 2017 г.

Географски обекти 
 Летище Никола Тесла Белград – летището на Белград (Сърбия)
 Музей на Никола Тесла – научен музей в централния район на Белград (Сърбия), изцяло посветен на физика изобретател Никола Тесла

Музика 
 Tesla – американска рок група

Спорт 
 Никола Тесла – немски футболен клуб от Хамбург

Устройства 
 Nvidia Tesla – название на семейство изчислителни системи на Nvidia на основата на графичните процесори с архитектура CUDA
 Турбина на Тесла – безлопаткова центростремителна турбина, патентована от Никола Тесла през 1913 г.

Вижте също 
 тесла̀ – вид инструмент
 Тесля – украинска фамилия